Józef Wincenty Łańcucki (1756–1841) – duchowny, teolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Stanisław Łańcucki (1882–1937) – polski polityk komunistyczny, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP
 Józef Łańcucki (nauczyciel) (1890–1940) – nauczyciel, żołnierz Legionów Polskich, zamordowany w Charkowie
 Seweryn Łańcucki (1890–1955) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Edward Łańcucki (1924–2020) – generał brygady Wojska Polskiego